Микушкино — название населённых пунктов в России:

 Микушкино — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Микушкино — деревня в Волжском районе Марий Эл.
 Микушкино — деревня в Куньинском районе Псковской области.

См. также 
 Большое Микушкино — село в Исаклинском районе Самарской области.
 Малое Микушкино — село в Исаклинском районе Самарской области.